Royal Football Club de Trooz is een Belgische voetbalclub uit Trooz. De club is bij de KBVB aangesloten met stamnummer 226. De clubkleuren zijn rood en blauw. De club speelde bijna twee decennia in Vierde klasse.

Geschiedenis 
Prayon FC werd opgericht in 1912. De club trad toe tot de KBVB op 1 september 1921 en kreeg het stamnummer 226 toegekend. De club ontving de koninklijke titel in 1953 en wijzigde zijn naam in Royal Prayon FC. Een jaar later, in 1954, bereikte de club voor het eerst de nationale reeksen. Na drie seizoenen volgde echter degradatie naar Eerste provinciale. Pas in 1974 kon de club weer promoveren naar Vierde klasse. Datzelfde seizoen volgde echter meteen degradatie. De club kon later in de jaren '70 nog twee seizoen spelen in Vierde klasse. Na de degradatie in 1978 zou het tien jaar duren vooraleer de club weer kon toetreden tot het nationale voetbalniveau. Ditmaal kon de club langer aantreden op dit niveau. In 1999 volgde echter de definitieve degradatie van het nationale niveau. Sindsdien zou de club op provinciaal niveau blijven spelen. In 2010 ging R. Prayon FC een fusie aan met het naburige Football Club Nessonvaux. Men ging hierbij verder met het stamnummer van R. Prayon FC en wijzigde de naam in RFC de Trooz.

Resultaten 

Belgische voetbalclub